

Događaji 
 Marko Antonije napao Armeniju kralja Artavazda II.

Rođenja

Smrti